Esma steht für:
 Esma (Vorname), ein weiblicher Vorname arabischer Herkunft
 Esma, vollständiger Name Esma Redžepova, Roma-Sängerin aus Makedonien (1943–2016)
 Esmas Geheimnis – Grbavica, ein Filmdrama aus dem Jahr 2006

ESMA steht für:
 Elektronenstrahlmikroanalyse
 Escuela de Mecánica de la Armada, eine argentinische Militärschule
 European Securities and Markets Authority, siehe Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
 European Society for Mathematics and Art, Paris, Frankreich
 European Sprayer Manufacturers Association, ein Verband europäischer Sprühgerätehersteller 
 European Student Missionary Association, ein europäisches Studentennetzwerk theologischer Ausbildungsstätten
 École Supérieure des Métiers Artistiques, eine französische Hochschule für Design, Fotografie und Filmanimation

ES-MA steht für:
 , ISO-3166-2-Code für die spanische Provinz

Abkürzung